Lars Öberg, švedski hokejist, * 3. februar 1950, Švedska.

Öberg je vso kariero igral za klub Brynäs IF v švedski ligi, skupno devet zaporednih sezon, v katerih je s klubom osvojil pet naslovov švedskega državnega prvaka, v sezonah 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1975/76 in 1976/77.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na svetovnem prvenstvu 1976, kjer je bil dobitnik bronaste medalje.

Statistika kariere

|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 9
| 5
| 14
| +4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 71/72
|
| 24
| 12
| 6
| 18
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 12
| 5
| 7
| 12
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 33
| 9
| 7
| 16
|
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 22
| 6
| 2
| 8
|
| 4
|
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 22
| 15
| 7
| 22
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 76/77
|
| 26
| 11
| 11
| 22
|
| 28
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 30
| 6
| 3
| 9
|
| 28
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 201
| bgcolor="#7FFF00" | 73
| bgcolor="#7FFF00" | 48
| bgcolor="#7FFF00" | 121
| bgcolor="#7FFF00" | +4
| bgcolor="#7FFF00" | 141
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Brynäs IF